
Termin -{MHP}- ima više značenja.

 P-tip kalcijumski kanal je oznaka za P-tip kalcijumski kanal.
 Minsk-1 aerodrum je oznaka za Minsk-1 aerodrum.
 -{Model human procesor}-